Monteacutesi – abitanti di Montacuto
Monteacutesi – abitanti di Monteu Roero